Exhibiční mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1968 probíhala od 28. října do 1. listopadu 1968 a dohrána tak byla až po oficiálním ukončení olympiády. Jednalo se o jedinou tenisovou exhibici v historii olympijských her. Dějištěm se stal areál – později pojmenovaný na počest vítěze – jako Rafael Osuna Stadium v mexickém Chapultepecu. Konala se na otevřených antukových dvorcích. Do dvouhry, probíhající na dva vítězné sety, nastoupilo osmnáct tenistů.

Před započetím exhibiční události byl v rámci olympiády odehrán také ukázkový turnaj, který se konal v Guadalajaře.

Vítězem exhibičního singlu se stal, necelý rok před tragickým úmrtím, druhý nasazený Mexičan Rafael Osuna, jenž ve finále zdolal Inga Budinga ze Spolkové republiky Německo po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3.

Poražení semifinalisté, Vladimir Korotkov ze Sovětského svazu a Ital Nicola Pietrangeli, neodehráli zápas o třetí místo. Oba se automaticky umístili na této pozici.

Nasazení hráčů 
  (2. kolo)
 ' (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1968